Chuma (gemeente), gemeente (Municipio) in de Boliviaanse provincie Muñecas 
Chuma (stad), de hoofdstad van deze gemeente
Chuma (naam), van Aramese oorsprong, betekent "warmte"